ADASTRA CINEMA — незалежний україно-балтійський кінодистриб'ютор, заснований у 2022 році.

Історія 

Кінодистриб'ютор створений у жовтні 2022 року співробітниками VLG.Film Ukraine у процесі процедури management buyout під час виходу з міжнародного холдингу VLG. Кінцевий бенефіціар — канадська компанія Goodeye Pictures. В рамках процесу викупу української частини бізнесу, за новою компанією залишилися права на стрічки, такі як дилогія «Пригоди Паддінгтона» (с дубляжем голосом Президента Володимира Зеленського), стрічки Ґая Річі «Джентельмени» та «Гнів людський», франшиза «Після» та багато інших. 

Серед перших кінотеатральних релізів ADASTRA CINEMA: документальний фільм Володимира Мули «Нація футболу», четверта частина франшизи «Після» — «Після. Довго і щасливо», фентезі Джорджа Міллера «Три тисячі років туги», фантастика «Все завжди і водночас», екшн-анімація від режисера «Короля Лева» — «Лапи гніву: Легенда про Самурая». Компанія також заключила вже свої перші прямі закупки на новий блокбастер від анімаційної студії nWave «The Inseparables» (Нерозлучні*), а також зірковий трилер «Маскарад» від французької студії Pathe.

Дистриб'ютор 

Є дистриб'ютором таких студій на території України: А24, Pathe, nWave, StudioCanal, FilmNation, Voltage та інші.

Примітки

Посилання 

 
 
 
 Adastra Cinema на YouTube

Розважальні підприємства України
Підприємства Києва
Кінодистриб'ютори